L'EU Cup 2008 de football australien s'est déroulé à Prague (République tchèque) le  et comptait 12 équipes. Le titre a été gagné par l'Angleterre qui s'est imposée en finale face à la Croatie.

Équipes

Résultats

Groupes préliminaires 

Légende : Pts : nombre de points (la victoire vaut 2 points, le match nul 1, la défaite 0), J : nombre de matches joués, G : nombre de matches gagnés, N : nombre de matches nuls, P : nombre de matches perdus, PP : nombre de points marqués, PC : nombre de points encaissés, Diff. : différence de points.

Les équipes classées première de leur groupe sont directement qualifiées pour les quarts de finale. Les autres équipes disputent des matchs de repêchage pour compléter le tableau des quarts.

Sont donc directement qualifiées les équipes d'Allemagne, de Croatie, d'Angleterre, et de Suède.

Repêchage

Tableau final

Matchs de classement









Classement final 
Une série de matchs entre les équipes éliminées avant la finale permet d'établir le classement final.

Team Europe 
La Team Europe réunit pour la seconde fois les meilleurs joueurs de l'EU Cup.

Notes et références

Liens internes 
 EU Cup

Liens externes 
 Site officiel de l'EU Cup 2008
 Résultat complet sur The Footy Record

2008
Événement sportif à Prague
Sport en Tchéquie en 2008